

Geografia
 Balon – isolotto croato della Dalmazia settentrionale
 Baloň – comune slovacco del distretto di Dunajská Streda

Altro
 Balon – storico mercato delle pulci di Torino 
 Balon – film del 2017 diretto dal regista Pasquale Scimeca